Abel – biskup Metzu
 Abel – arcybiskup Reims